Luigi Legnani – imprenditore italiano, AD di Trenord

Luigi Legnani – musicista e compositore italiano

Luigi Legnani – scultore italiano (1851-1910)